Чемпионат мира по международным шашкам среди женщин 2001 года прошёл 16—24 июня в городе Велпе (Нидерланды) под эгидой ФМЖД. В нём приняли участие 22 спортсменки из 11 стран. Главный судья соревнований Рима Данилевичене (Литва). Организация чемпионата мира была возложена на Нидерландскую шашечную федерацию (KNDB).

Регламент 
Швейцарская система в 9 туров.

Контроль времени: 2 часа на 50 ходов и далее 1 час на каждые 25 ходов. Участникам нельзя соглашаться на ничью, пока они оба не сделают по 40 ходов. Иначе судья обязан поставить результат 0-0. Места определяются в соответствии с количеством набранных очков. Участник, занявший первое место, получает звание «Чемпион мира среди женщин 2001». Если двое или более участников поделят первое место или квалификационное место, то они будут играть дополнительные партии.

Итоги турнира 
Чемпионкой мира стала россиянка Тамара Тансыккужина. Второе место у представительницы Украины Ольги Балтажи, на третьем месте представительница Литвы Лайма Пакукиене.

Результаты

Тривия 
Тамара Тансыккужина приехала на чемпионат как запасная и приняла участие потому, что не приехали шашистки из Африки. Вице-чемпионку России 2000 и чемпионку Европы 2000 российские чиновники не хотели допускать к этим соревнованиям.

Примечания

Ссылки 

 Результаты в базе данных toernooibase.kndb
 История и статистика чемпионатов мира среди женщин 

Женщины 2001
Спорт в Нидерландах в 2001 году
2001 год в шашках
Чемпионаты мира в Нидерландах
Шашки в Нидерландах
Июнь 2001 года